Ива́н Андре́евич Ждака́ев (1957—2005) — Народный депутат Верховного Совета СССР, депутат Государственной думы второго, третьего и четвёртого созывов.

Биография 
Родился 28 июля 1957 года в посёлке Первомайск Смирныховского района Сахалинской области. По национальности мордвин. Состав семьи: жена Наталья Александровна Ждакаева, дочь Римма Ивановна Ждакаева.

Образование и работа 
Заочно окончил Южно-Сахалинский лесотехнический техникум по специальности «техник-механик», служил в Советской Армии. По окончании службы в армии работал в Первомайском леспромхозе сучкорубом, бульдозеристом. В дальнейшем окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ.

Политическая деятельность

СССР 
В 1982 году вступил в КПСС.

Избирался депутатом Смирныховского районного Совета трех созывов. С 1989 по 1991 год -
народный депутат СССР, член Совета Союза Верховного Совета СССР, входил в состав Межрегиональной депутатской группы.

В декабре 1991 года был одним из тех, кто подписал обращение к Президенту СССР и Верховному Совету СССР с предложением о созыве чрезвычайного Съезда народных депутатов СССР.

Россия 
С 1992 по 1995 год — заместитель генерального директора Инновационного фонда Сахалина.
Избирался депутатом Сахалинской областной Думы в 1994 году, был членом Мандатной комиссии.

В декабре 1995 года был избран в Государственную Думу РФ второго созыва по Сахалинскому одномандатному избирательному округу 160 (Сахалинская область), входил в депутатскую группу «Народовластие», был членом Комитета ГД по промышленности, строительству, транспорту и энергетике, членом Мандатной комиссии.

В 1999 году избран в Государственную Думу РФ третьего созыва также по Сахалинскому избирательному округу No 160, выдвигался непосредственно избирателями, входил в депутатскую Агропромышленную группу, был заместителем председателя Комитета по энергетике, транспорту и связи, членом комиссий Государственной Думы по геополитике, по проблемам устойчивого развития, по рассмотрению правовых вопросов пользования недрами на условиях раздела продукции.

7 декабря 2003 года был избран в Государственную Думу РФ четвёртого созыва вновь от Сахалинского избирательного округа No 160. Был членом фракции КПРФ, заместителем председателя Комитета ГД по энергетике, транспорту и связи, членом Комиссии ГД по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики.

С 1993 года был членом КПРФ, членом и руководителем Сахалинского областного комитета КПРФ. Являлся членом редколлегии газеты «Возрождение».

Смерть 
Умер в ночь на 14 декабря 2005 года в Москве в Центральной клинической больнице, где 12 декабря ему была проведена операция на сердце.

Похоронен на Троекуровском кладбище.

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте Государственной думы

Члены КПСС
Народные депутаты СССР от округов РСФСР
Члены КПРФ
Депутаты Государственной думы Российской Федерации II созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации III созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации IV созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Родившиеся в Сахалинской области
Похороненные на Троекуровском кладбище
Депутаты районных советов РСФСР
Депутаты Сахалинской областной думы
Члены Совета Союза (1989—1991)
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР